Neuenhaus bezeichnet

 Neuenhaus, Stadt im Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 Neuenhaus (Aichtal), Stadtteil und Ort von Aichtal, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Neuenhaus (Bergisch Gladbach) Ortsteil im Stadtteil Moitzfeld, Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Cronenberg), Wohnplatz der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Drolshagen), Ortsteil der Stadt Drolshagen, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Eckbusch), Wohnplatz der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Gräfrath), Ortslage im Stadtteil Gräfrath der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Gummersbach), Ortsteil der Stadt Gummersbach, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Neuenhaus (Höhscheid), Hofschaft im Stadtteil Höhscheid der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen 
 Neuenhaus (Katterbach), Ortsteil im Stadtteil Katterbach der Stadt Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Neuenhaus (Kierspe), Ortsteil der Stadt Kierspe, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Neuenhaus (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Marienheide), Ortsteil der Gemeinde Marienheide, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Ohligs), Ortslage im Stadtteil Ohligs der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Remscheid), Wohnplatz der Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Thier), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhaus (Wittmund), Ortsteil im Stadtteil Willen der Stadt Wittmund, Landkreis Wittmund, Niedersachsen

 Neuenhaus, deutscher Name der Gemeinde Castelnuovo (Trentino) in der Provinz Trient in Italien

Neuenhaus ist der Familienname folgender Personen:
 Ilka Neuenhaus (* 1964), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
Bauwerke:
 Neuenhaus, Burg Dinkelrode, Niedersachsen
Siehe auch:
 Am Neuenhaus
 Am Neuen Haus
 Neuenhausen
 Neuhaus